Александр Дункан Ленгмюр (12 сентября 1910 — 22 ноября 1993) — американский эпидемиолог, известен как создатель Службы эпидемической разведки.

Биография 
Александр Д. Ленгмюр родился в Санта-Монике, Калифорния, 12 сентября 1910 года. Первое образование (степень бакалавра) Александр получил в Гарварде, закончив его в 1931 году, затем были получены степень доктора медицины в 1935 году в Медицинском колледже Корнеллского университета; степень магистра права (M.P.H.) в Школе медицины Джонса Хопкинса (Школе гигиены и общественного здравоохранения Джонса Хопкинса) в 1940 г..

Ленгмюр работал в качестве сотрудника общественного здравоохранения в Нью-Йорке и эпидемиолога в армии США с 1942 по 1946 год, но позже вернулся в Школу медицины Джонса Хопкинса, чтобы стать адъюнкт-профессором эпидемиологии. В 1949 году он стал директором эпидемиологического отделения Национального центра инфекционных заболеваний в Атланте и занимал эту должность более 20 лет. В его трудах описаны все этапы эпидемиологии в глобальном масштабе; он был признан во всем мире как ведущий участник эпидемиологии. Ленгмюр был приглашенным профессором Школы гигиены и общественного здравоохранения Джонса Хопкинса с 1988 года до своей смерти в 1993 году.

Ссылки 
Am. J. Epidemiol. 144 (8 Suppl): S1-10. October 1996. https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S1/110219

Brachman, P S (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S74/110367

Foster, S O; Gangarosa E (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S65/110355

Tyler, C W (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S51/110331

Steele, J H; Schultz M G (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S47/110320

Stroup, D F; Smith J C (October 1996).https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S29/110278

Thacker, S B; Gregg M B (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S23/110265

Schaffner, W; LaForce F M (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S16/110249

Foege, W H (October 1996). https://academic.oup.com/aje/article/144/Supplement_8/S11/110237

Эпидемиологи США
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Медицинского колледжа Корнельского университета
Выпускники Блумбергской школы общественного здравоохранения (Университет Джонса Хопкинса)